L'Elite One 2005 è stata il 45º campionato camerunese di calcio. Cominciata il 13 marzo, è terminata il 13 novembre. La vittoria finale è andata al Cotonsport Garoua, che conquistò il suo sesto titolo, il terzo consecutivo.

Classifica finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti.

Verdetti
Cotonsport Garoua campione del Camerun 2005 e qualificato in Champions League 2006.
Fovu Baham qualificata in Champions League 2006.
Les Astres Douala qualificata in Coppa della Confederazione CAF 2006.
PWD Bamenda, Tonnerre Yaoundé, Université Ngaoundéré e Unisport Bafang retrocesse in Seconda Divisione camerunese 2006.

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2005
Campionato camerunese di calcio